Соломенное () — село в Ивановском сельсовете Волчанского района Харьковской области Украины. Ликвидировано в 1991 году.

Географическое положение 
Село Соломенное находится на левом берегу реки Плотва, выше по течению примыкает к селу Захаровка, ниже по течению на расстоянии в 1 км — село Соломенное Охримовского сельсовета (нежилое) и село Неждановка (нежилое).

История 
Село снято с учёта в связи с переселением жителей.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Волчанского района